USS Topeka — кораблі ВМС США.

 USS Providence (1775) — 12-гарматний шлюп Континентального флоту. Спочатку називався «Katy». На службі з 1775 року. У 1779 році знищений екіпажем, щоб не потрапив у руки британців.
 USS Providence (1776, фрегат) — фрегат, збудований у 1776 році. У 1780 році захоплений британцями.
 USS Providence (1776) — корабель, збудований у 1776 році. Брав участь у війні за незалежність США. Затонув у 1776 році в бою біля острова Валькур.
 USS Providence (CL-82) — легкий крейсер типу «Клівленд». На службі протягом 1945-1978 років (з перервами). Зданий на злам у 1980 році.
 USS Providence (SSN-719) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1985 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни